Туга́и — участки террас долин рек Средней и Центральной Азии, затапливаемые во время паводков и половодий.
 Тугай, или тугайный лес — произрастающий в этих местах лес.

Топонимы 
 Тугай — село в Благовещенском районе Башкортостана.
 Тугай — село в Буздякском районе Башкортостана.
 Тугай — деревня в Гафурийском районе Башкортостана.
 Тугай (река) — река в России, протекает в Кемеровской области.

Фамилия 
 Тугай, Анатолий Михайлович (1938—2016) — советский и украинский педагог, профессор, доктор технических наук.
 Тугай, Ариадна Дмитриевна (1933—1993) — арфистка, заслуженная артистка РСФСР (1979).
 Тугай, Владимир Васильевич (род. 1951) — белорусский историк.
 Тугай, Жанна Георгиевна (1937—2023) — советская и украинская актриса, народная артистка Украинской ССР (1987). 
 Тугай, Игорь Иванович (род. 1975) — украинский легкоатлет, метатель молота.
 Тугай, Мине (род. 1978) — турецкая актриса.

Имя 
 Тугай, или Тогай — чувашский сотный князь.
 Керимоглу, Тугай (род. 1970) — турецкий футболист, более известный по имени, чем по фамилии.

Примечания